

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krad“ beginnt.

Krad 



Krade 
 Kradenthaller, Hieronymus (1637–1700), deutscher Organist und Komponist
 Krader, Lawrence (1919–1998), US-amerikanischer Anthropologe und Ethnologe

Krado 
 Kradolfer, Julia (* 2001), Schweizer Unihockeyspielerin